Karlik – po śląsku Karol.

Osoby:
 „Karlik z Kocyndra” – pseudonim, pod jakim występował Stanisław Ligoń, pisarz śląski, malarz, ilustrator, działacz kulturalny i narodowy, reżyser, aktor

Geografia:
 Karlik Shan – góry w Chinach.

Technika:
 Karlik (Konstal 116Nd) – tramwaj wytwarzany w latach 2000–2001 przez zakłady ALSTOM Konstal
 Karlik – kopalniany elektrowóz akumulatorowy

Zoologia:
 karlik (Trisopterus minutus) – ryba atlantycka
 karlik szponiasty (Hymenochirus boettgeri) – żaba szponiasta karłowata
 karlik – nietoperze z rodzaju Pipistrellus:
 karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus)
 karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus)
 karlik większy (Pipistrellus nathusii)